Scream kan henvise til:

 sange
 Scream (Michael Jackson-sang)
 Scream (Sergey Lazarev-sang)
 Scream (Avenged Sevenfold-sang)
 Scream (Chris Cornell-sang)

 album
 Scream (Chris Cornell-album)
 Scream (Ozzy Osbourne-album)
 Scream (Tokio Hotel-album)

 signle
 Scream (single)

 andet
 Scream (band) – amerikansk punk band
 Scream (film fra 1996) – amerikansk gyserfilm fra 1996